Bulan kan syfta på:
Bulan (film) – svensk film (1990)

Platser

Frankrike 
1 Bulan, kommun, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,

Indonesien 
2 Bulan, Manggarai, by, 
3 Bulan, Klaten, by, 
4 Bulan, Temanggung, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar